

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle DUT peut signifier :
  ou bien , l'enzyme qui catalyse la conversion du triphosphate en monophosphate ;
 le  est le gène qui, chez les humains, code la .
  ;
 diplôme universitaire de technologie, en France ;
 , en Afrique du Sud.

Code 
Le code DUT peut faire référence :
 à l'aéroport d'Unalaska (Alaska, États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports.

Culture et société

Musique 
  est le premier album du groupe de musique et de chant a cappella allemand Wise Guys, sorti en .

Anthroponyme

Patronyme 

 Pierre-Alexandre Dut (1985-), un joueur de rugby à XV français.

Pseudonyme 

 Dut, de son vrai nom Pierre Eugène Duteurtre (1911-1989), un dessinateur de bandes dessinées et peintre français.